Това е списък на основните римски закони (обичайно носят имената на инициаторите си):

Списък

A 
 Lex Acilia Calpurnia
 Lex Acilia de intercalando
 Lex Acilia repetundarum
 Lex Aebutia de formulis
 Lex Aebutia de magistratibus extraordinariis
 Lex Aelia et Fufia
 Lex Aelia Sentia
 Lex Aemilia
 Lex Antonia de Termessibus
 Leges Antoniae
 Lex Appuleia
 Lex Aquilia
 Lex Aternia-Tarpeia
 Lex Atinia
 Lex Aufeia
 Lex Aurelia de tribunicia potestate
 Lex Aurelia iudiciaria

B 
 Lex Baebia

C 
 Lex Calpurnia
 Lex Canuleia
 Lex Cassia
 Lex Cincia
 Lex Claudia
 Lex citationis
 Lex Cornelia Annalis

D 
 Lex Domitia de sacerdotis

F 
 Lex Fufia
 Lex Fufia Caninia

G 
 Lex Gabinia
 Lex Gabinia
 Lex Gellia Cornelia
 Lex Genucia

H 
 Lex Hadriana
 Lex Hieronica
 Lex Hortensia

I 
 Lex Icilia
 Lex Iulia
 Lex Iulia de Adulteriis Coercendis
 Lex Iulia de Maritandis Ordinibus
 Lex Iulia Municipalis
 Lex Iulia de Repetundis
 Lex Iunia Norbana

J 
 Leges Juliae

L 
 Lex Licinia Pompeia
 Lex Licinia Sextia

M 
 Lex Maenia
 Lex Maenai Sestia
 Lex de Maiestate
 Lex Manilia
 Lex Marciana

O 
 Lex Ogulnia
 Lex Oppia
 Lex Ovinia

P 
 Lex Papiria Julia
 Lex Papia Poppaea
 Lex de Permutatione Provinciae
 Lex Petronia
 Lex Plautia Judiciaria
 Lex Plautia Papiria
 Lex Plautia de Reditu Lepidanorum
 Lex Poetelia
 Lex Pompeia
 Lex Porcia
 Lex Porcia
 Lex Porcia
 Leges provinciae
 Lex Publilia

R 
 Lex Romana Burgundionum
 Lex Romana Visigothorum
 Lex Roscia
 Lex Rubria

S 
 Lex Sacrata
 Lex Scantinia
 Leges Semproniae agrariae
 Leges Semproniae Agrariae
 Lex Servilia Caepio
 Lex Servilia Glaucia

T 
 Lex Terentia Cassia
 Lex Titia
 Lex Trebonia

V 
 Lex Valeria
 Lex Valeria Cornelia
 Leges Valeria Horatiae
 Leges Valeria Publicola
 Lex Vatinia
 Lex Villia annalis
 Lex Voconia

Със сенатско вето 
 Senatus consultum
 Senatus consultum ultimum
 Senatus consultum Tertullianum
 Senatus consultum Orphitianum
 Senatus consultum Silanianum
 Senatus consultum Claudianum
 Senatus consultum Macedonianum
 Senatus consultum Neronianum
 Senatus consultum Pegasianum
 Senatus consultum Vellaeanum
 Senatus consultum de re publica defenda

Други 
 Закони на дванадесетте таблици - първични и основополагащи за римското право от републиканския период
 Императорски конституции - за периода на империума по времето на Римската империя
 Корпус юрис цивилис - в края на античността

Източници

Външни препратки 
 The Roman Law Library, incl. Leges